Gafencu ist der Familienname folgender Personen:

 Grigore Gafencu (1892–1957), rumänischer Diplomat
 Liliana Gafencu (* 1975), rumänische Ruderin